Haplopeodes är ett släkte av tvåvingar. Haplopeodes ingår i familjen minerarflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Minerarflugor
Haplopeodes